Łuskowce (Pholidota) – rząd ssaków łożyskowych
 Pholidota – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych